Contraband puede referirse a:

Contraband, álbum de Velvet Revolver;
Contraband, largometraje inglés dirigido por Michael Powell.
Contraband, película de 2012.
Contraband, supergrupo estadounidense.